Князево — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Князево — деревня в Верхнедвинском районе Витебской области.
 Князево — деревня в Зельвенском районе Гродненской области.

Россия 
Башкортостан
 Князево — деревня в Архангельском районе.
 Князево — деревня в Калининском районе Уфы.

Вологодская область
 Князево — деревня в Вологодском районе
 Князево — деревня в Вытегорском районе.
 Князево — деревня в Грязовецком районе.
 Князево — деревня в Кирилловском районе.

Воронежская область
 Князево — деревня в Рамонском районе.

Ивановская область
 Князево — деревня в Заволжском районе.

Калужская область
 Князево — деревня в Спас-Деменском районе.

Кировская область
 Князево — деревня в Унинском районе.
 Князево — деревня в Подосиновском районе.

Ленинградская область
 Князево — деревня в Волховском районе.
 Князево — деревня в Ломоносовском районе.

Москва
 Князево — деревня в Новомосковском административном округе.

Нижегородская область
 Князево — деревня в Навашинском районе.

Новгородская область
 Князево — деревня в Боровичском районе.
 Князево — село в Шимском районе.

Омская область
 Князево — село в Называевском районе.

Псковская область
 Князево — село в Бежаницком районе.
 Князево — деревня в Дедовичском районе.
 Князево — деревня в Псковском районе.
 Князево — деревня в Себежском районе.

Татарстан
 Князево — деревня в Тукаевском районе.

Рязанская область
 Князево — село в Скопинском районе.
 Князево — деревня в Клепиковском районе.

Санкт-Петербург
 Князево — исторический район Петергофа (Петродворцовый район Санкт-Петербурга).

Смоленская область
 Князево — деревня в Смоленской области.

Тверская область
 Князево — деревня в Бельском районе.
 Князево — деревня в Калининском районе, Верхневолжское сельское поселение.
 Князево — деревня в Калининском районе, Кулицкое сельское поселение.
 Князево — деревня в Калининском районе, Медновское сельское поселение.
 Князево — деревня в Кимрском районе.
 Князево — деревня в Удомельском районе.
Князево — до 1923 г. название деревни Воровское в Осташковском районе.

Хабаровский край
 Князево — село в районе имени Полины Осипенко.

Ярославская область
 Князево — село в Пошехонском районе.
 Князево — деревня в Тутаевском районе.